Пло́щадь Искры () — площадь в восточной части Казани, в центре Советского района города. В обиходе часто именуется как площадь Советского исполкома.

Площадь расположена у пересечения улицы Патриса Лумумбы (проходит с запада на восток) с улицами Искры (отходит на север), Шуртыгина (отходит на юг) и с улицей Аэропортовской (отходит на юг).

Площадь была обустроена в 1960-х гг и получила название по одноимённой улице, южная часть которой была переименована в улицу Шуртыгина в 2004 г.

Помимо проезжей части улиц, площадь имеет аллейно-зелёную зону и обрамлённую зелёными насаждениями асфальтированную площадку южнее улицы П. Лумумбы и зелёную зону со стеной почёта и памяти севернее. На асфальтированной площадке устроена автостоянка, а также проводятся учебные курсы автовождения.

На площадь выходят совмещённое здание Администрации (райисполкома) и ЗАГСа Советского района города Казани и Управления Федеральной службы росреестра по Татарстану, здание Советского районного военного комиссариата (райвоенкомата), здание городского ветеринарного центра, а также жилые 3-этажные дома-"сталинки". Несколько далее по улице П. Лумумбы находится здание городского кинологического центра. Вид площади имеет высотную доминанту расположенного неподалёку первого казанского небоскрёба «Лазурные небеса».

Через площадь по улице П. Лумумбы по кратчайшему направлению из центра города к микрорайонам Казань - XXI век и Азино-1 проходят троллейбусный маршрут № 20 (с 2007 г.; ранее действовали № 2 в 1955-2008 гг. и № 5 в 1959-1963 гг.) и автобусный маршрут № 83 (а также предусмотрен № 48). Остановка в сторону центра имеет павильон перед северной зелёной зоной площади.

Ссылки 
 Площадь Искры на wikimapia (вид со спутника) 

Советский район Казани
Искры